Галіле́й () — італійське прізвище:

 Вінченцо Галілей (1520–1591) — італійський композитор, лютніст, музичний теоретик. Батько вченого Галілео Галілея.

 Галілео Галілей (1564–1642) — італійський мислитель, засновник класичної механіки, фізик, астроном, математик, один із засновників сучасного експериментально-теоретичного природознавства, поет і літературний критик. Син музиканта Вінченцо Галілея

Італійські прізвища